Чемпионат Колумбии по футболу 1966 — 19-й розыгрыш турнира.

Участники

Турнирная таблица

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1966 на RSSSF

1966
Футбол в Южной Америке в 1966 году
1966 год в Колумбии